Nokia C2 — сотовый телефон Nokia. Вышел в 2010 году как и Nokia X2-00 за 3й квартал 2010 года телефон имеет много различных функций. Микрофон телефона как у Nokia 2730c находится снизу, а usb-port находится как и у карты памяти в Nokia 2730c и в Nokia 2700. Телефон поставляется в 1ом черном цвете

Модификации 
Всего существует 9 моделей Nokia C2.

C2